USO peut désigner : 
 l'Union sportive Oyonnax rugby, un club français de rugby ;
 l'Union sportive Orléans Loiret football, un club français de football ;
 l'Union sportive de Ouakam, un club sénégalais de football ;
 l'United Service Organizations.

À ne pas confondre avec l'Uso, un fleuve en Italie.